Myrrhis nodosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Myrrhis nodosa ingår i släktet spanskkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spanskkörvlar
nodosa